Сілвер-Крік ( — «Срібний Струмок») може означати:

Сілвер-Крік — поселення у муніципалітеті Гоуп провінції Британська Колумбія
 Сілвер-Крік — сільський район в межах містечка Галтон-Гіллс у регіональному муніципалітеті Галтон провінції Онтаріо, Канада.
 Сілвер-Крік — струмок у муніципалітеті Міссіон провінції Британська Колумбія
 Річка Сілвер (Біґ Сілвер-Крік) — другий за величиною струмок, що живить озеро Гаррісон-Лейк у провінції Британська Колумбія
 Сілвер-Крік — струмок у муніципалітеті Гурон-Ест, що у графстві Гурон провінції Онтаріо

Сілвер-Крік — місто, штат Міссісіпі
 Сілвер-Крік — селище, штат Небраска
 Сілвер-Крік — селище, штат Нью-Йорк
 Сілвер-Крік — переписна місцевість в окрузі Райт, штат Міннесота

Див. також 
 Сільвер